Příjmení Berman nosí více různých významných osobností:

 Adolf Berman (1907–1978) – sionistický aktivista, izraelský politik a poslanec Knesetu
 Harold J. Berman (1918–2007) – americký právní historik
 Iosif Berman (1892–1941) – rumunský fotograf a žurnalista
 Jicchak Berman (1913–2013) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Karel Berman (1919–1995) – český operní pěvec
 Rick Berman (* 1945) – americký televizní producent
 Sabina Berman (* 1955) – mexická spisovatelka, psycholožka, dramatička, divadelní a filmová režisérka